Gorkowski (russisch ) ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Gorkowski (Wolgograd), einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd
 Gorkowski (Belgorod), einer Siedlung in der Oblast Belgorod
 Gorkowski (Samara), einer Siedlung in der Oblast Samara
 Gorkowski (Stawropol), einer Siedlung in der Region Stawropol
 Gorkowski (Tomsk, Tjoplo-Ogarewski), einer Siedlung in der Oblast Tomsk, Rajon Tjoplo-Ogarewski
 Gorkowski (Tomsk, Uslowaja), einer Siedlung in der Oblast Tomsk, Rajon Uslowaja